Abitibi peut désigner :
 Abitibi, une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec ;
 Abitibi, un ancien district électoral du Québec ;
 Abitibi, région naturelle et historique du Canada partagée entre le Québec et l'Ontario ;
 lac Abitibi, lac québécois ;
 rivière Abitibi, rivière par laquelle se déverse le lac Abitibi ;
 territoire d'Abitibi, ancien territoire canadien créé en 1898 ;
 comté d'Abitibi, ancienne division administrative du Québec.

Voir aussi 
 
 Abitibi Canyon, une communauté du Nord-Est de l'Ontario
 Abitibi-Est, une circonscription électorale provinciale du Québec
 Abitibi-Ouest, une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec
 Abitibi-Ouest, une circonscription électorale provinciale du Québec
 Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou, une circonscription électorale fédérale du Canada située au Québec
 AbitibiBowater, une société papetière canadienne ayant eu comme prédécesseurs Abitibi Paper, Abitibi-Price et Abitibi-Consolidated
 Tour de l'Abitibi, une compétition cycliste
 Abbittibbi, un groupe québécois originaire de l'Abitibi